A psicrometria é o ramo da ciência dedicado à análise das propriedades físicas e termodinâmicas das misturas entre gases e vapor e suas aplicações práticas.

Aplicações 

A maioria das aplicações da psicrometria está relacionada ao estudo da mistura entre o vapor de água e o ar atmosférico. Na arquitetura e na engenharia a analise psicrométrica é utilizada para o dimensionamento de sistemas de calefação e ar-condicionado.

Diagrama psicrométrico 

O diagrama psicrométrico relaciona temperatura, umidade, densidade e entalpia; permitindo analisar a variação de energia envolvida na mudança das características físicas do ar úmido.

Ver também 

 Termodinâmica 
 Psicrômetro

Aquecimento, ventilação e ar condicionado
Ramos da meteorologia